Tempio di Poseidone può riferirsi a più edifici sacri d'epoca greca:
 Tempio di Poseidone sito archeologico nei pressi di Reggio Calabria;
 Tempio di Poseidone sito archeologico a Taranto;
 Tempio di Poseidone sito archeologico a Paestum;